Фуэнтельсас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 40,18 км². Население — 118 человек (на 2004 год).

Стратиграфическая последовательность оврага южного склона Cerro Cabeza Quemada зарегистрирована геологическим и горнодобывающим Институтом Испании как «Испанская геологическая достопримечательность международного значения»

В 2015 году автономным сообществом Кастилия — Ла-Манча был начат процесс объявления местности памятником природы

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары